Heidebrink bezeichnet

 Heidebrink (Grimmen), Ortsteil der Stadt Grimmen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Heidebrink, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Międzywodzie